El término Calafate puede referirse a:

 A las siguientes tres especies de arbustos espinosos del género Berberis originarias de Sudamérica, también llamadas michay:
 Berberis microphylla, una especie con frutos comestibles, frecuente en la Patagonia;
 B. congestiflora, endémico del sur de Chile;
 B. darwinii, una especie ornamental frecuente en Argentina y Chile;
 La Leyenda del Calafate, una historia tehuelche y otra selknam (ona) del origen de la planta de B. microphylla; 
 El Calafate, ciudad de la Provincia de Santa Cruz.
 El ave Calafate o Padda oryzivora. 
 Persona que calafatea.

Enlaces externos 
 o carpintero de ribera.